Тілль () — німецьке прізвище.
 Аксель Тілль ( 1953) — німецький футболіст.
 Венсан Тілль ( 2000) — люксембурзький футболіст.
 Олів'є Тілль ( 1996) — люксембурзький футболіст.
 Рудольф Тілль ( 1911—1979) — німецький філолог.
 Себастьян Тілль ( 1993) — люксембурзький футболіст.
 Серж Тілль ( 1969) — люксембурзький футболіст, нападник. Батько Венсан, Олів'є і Себастьян.

Ім'я 
 Тілль Ліндеманн ( 1963) — вокаліст та автор текстів культового німецького гурту «Раммштайн» («Rammstein»).

Див. також 
 Тілл
 Тіль